Тонъиль групп — 38-й крупнейший (по чистой прибыли) южнокорейский конгломерат (чеболь), четыре из дочерних компаний которого котируются в Корейской фондовой бирже. По данным газеты Нью-Йорк Таймс главным исполнительным директором конгломерата является Мун Кук Джин, один из сыновей Мун Сон Мёна. («Тонъиль» по-корейски означает «объединение») Он был основан в 1963 году Мун Сон Мёном. Её основным направлением было производство, но в 1970-х и 1980-х конгломерат расширился и стал приобретать различные предприятия в сфере фармацевтики, туризма и издательского дела.

События 

В 1990 году Тонъиль групп пострадал от Азиатского финансового кризиса. Правительство Кореи предприняло меры по спасению чеболя Тонъиль групп

К 2004 году он продолжал терять деньги и имел долг $3,6 млрд.

В 2005 году сын Мун Сон Мёна, Мун Кукчин, встал у руля Тонъиль групп.

К 2010 году конгломерат вновь стал приносить прибыль. Среди главных холдингов Тонъиль групп имеются: Ильхва, производящая женьшень и на его базе энергетические напитки, Ильшин Стоун, стройматериалы, Тонъиль Хэви Индастриз, производящий запчасти для автомобилей, а также тяжелую технику для вооружения армии Южной Кореи, и газета Сеге Ильбо. Тонъиль групп финансирует школы и университеты, такие как Санмун-Университет, Школа искусств Сонхва и Маленькие ангелы (балет).

В 2006 году Министерство финансов и экономики Республики Корея утвердило план строительства туристического комплекса в СЭЗ в Йосу, разработанного Ильсонъ Констракшн, дочерней строительной компании Тонъиль групп, а в 2008 году строительная компания провела церемонию закладки фундамента, где присутствовал Мун Сон Мён, губернатор провинции Чолла-Намдо и председатель СЭЗ. Туристический комплекс будет включать в себя инфраструктуры туризма, досуга, развлечений, океанских видов спорта и разделен на пять тематических территорий: Морская лагуна , Золотой остров, Вершина холма, Лесная долина и Вершина горы. До 2015 года Тонгиль групп планирует инвестировать в СЭЗ $1,5 млрд, помимо этого, будут привлечены $4,5 млрд
иностранных инвестиций.

В 2011 году Тонъиль групп завершил многомиллионный проект по строительству двух гостиниц на общую жилую площадь в 55000  м² в Ёсу, которые предназначаются для использования в Экспо-2012

Бизнес в Северной Корее 
С 1998 года, после ослабления ограничений Южной Кореей на деятельность компаний на территории Северной Кореи, основанный Мун Сон Мёном Бизнес-конгломерат Тонъиль групп является одной из первых компаний начавших активную работу в КНДР.
В 1998 году Тонъиль групп была 35-й крупнейшим конгломератом Южной Кореи и находился в процессе расширения в Северную Корею с одобрения правительства Южной Кореи, ранее запрещавшего любые предпринимательские отношения между Севером и Югом.

В 2011 году Тонъиль групп объявила, что собирается устраивать круизы в горы Кымгансан в Северной Корее по 200 человек за раз, построить там гостиницу, горнолыжную базу и поле для гольфа. Тонъиль групп занимается туризмом в Северной Корее с 2003 года, предоставляя возможность разъединенным семьям вновь встретиться во время турпоездок.Тонъиль групп построила уже на Севере завод по производству автомобилей Пхёнхва Моторс, гостиницу, парк и церковь. На вопрос одной газеты "как удалось Тонъиль групп завязать отношения с Севером на 10 лет раньше, чем американцы, президент Тонъиль групп Сун Джо Хван ответил:
 В 1992 году Ким Ир Сен давал интервью газете Вашингтон Таймс.

Также в Северной Корее Тонъиль групп управляет единственным в стране автозаводом по производству легковых седанов. На 90-летие Муна Президент КНДР Ким Чен Ир подарил первому наручные часы Ролекс.

Другие бизнес-направления 
 Горнолыжная база Ёнпхён в Пхёнчхане, месте проведения Зимних Олимпийских игр 2018 года
 Тонъиль Индастриз — тяжелая промышленность и нефтехимия
 Кориа Титаниум — металлургия
 Ильсон Констракшн — строительство
 Ильхва — фармацевтика и прохладительные напитки
 Сеиль Трэвел — туризм и вертолетное такси
 Сеге Ильбо — ежедневная газета
 Ильсин Стоун — производство стройматериалов
 Сонвон Констракшн — строительство
 Ильсанъ Оушен Девелопмент — океанариумы
 Сейло — агентство недвижимости
 Тонъиль Эйр Системс — вертолеты
 Пхёнънонъ — сельское хозяйство
 Университет Сонмун 
 Школа искусств Сонхва
 Маленькие ангелы (балет)
 Вашингтон Таймс
 Тру Уорлд Груп— продукты питания
 Гостиница Мариотт в Централ-Сити, Сеул

Примечания

Ссылки 
 Тонъиль групп — Официальный сайт
  Интервью с Кук Джин Муном о будущем Тонъиль групп

Организации Церкви объединения
Компании Республики Корея